Deux navires de lUS Navy ont porté le nom dUSS Alikula Bay :

 l', un porte-avions d'escorte de la classe Casablanca rebaptisé Coral Sea en avril 1943 puis Anzio en  ; 
 l', un porte-avions d'escorte de la classe Casablanca rebaptisé Bismarck Sea en 1944.

Alikula Bay